Барвенково-Лозовская операция — наступательная, СССР, январь 1942.
 Вторая битва за Харьков (Барвенковский котёл, операция «Фредерикус») — наступательная, Третий Рейх, май-июнь 1942.
 Изюм-Барвенковская операция — наступательная, СССР, июль-август 1943.